Găneasa se poate referi la:

Găneasa, Ilfov
Găneasa, Olt

Vezi și 
 Gănești (dezambiguizare)